Buslijn 58 (Amsterdam)
Buslijn 58 (Brugge-Gent)
Buslijn 58 (Emmerik-Nijmegen)
Buslijn 58 (Groningen-Assen)
Buslijn 58 (Heerlen-Gulpen)
Buslijn 58 (Hilversum-Zeist)
Buslijn 58 (Holten-Nijverdal)
Buslijn 58 (Middelburg-Vlissingen)